Machluf (; auch Makhluf, Makhlouf) ist der Familienname folgender Personen:

 Anisa Machluf (1930–2016), First Lady von Syrien (1971–2000)
 Gabriel Makhlouf (* 1960), britischer Beamter und Präsident der irischen Zentralbank
 Rami Machluf (* 1969), syrischer Geschäftsmann
 Scharbel Machluf (1828–1898), libanesischer Mönch und Heiliger der katholischen Kirche

Siehe auch:
 al-Assad (Familie)#Anisas Verwandtschaft (Machluf-Familie)